Begrebet transcendent betegner det, som ligger udenfor enhver erfaring. For eksempel bliver Gud ofte beskrevet som transcendent, da Gud ifølge mange tænkere ikke kan erkendes af den menneskelige sanselige erfaring. 

Ordet kan også betegne noget, som strækker sig langt ud over de normale grænser, f.eks. 'Kierkegaards transcendente geni', hvor man i en forstand tilegner en persons talenter og evner et overnaturligt eller overjordisk præg.

Etymologi
Ordet kommer af det latinske tran(s)scendens, hvilket betyder at overskride eller at gå ud over.

Se også
 Transcendentale illusioner
 Gud
 Transcendental
 Immanuel Kant

Filosofi